Вайтапе — крупнейший город острова Бора-Бора во Французской Полинезии. Население составляет 4 927 человек, около половины всего населения острова. Расположен примерно в 210 км к северо-западу от Папеэте, столицы Французской Полинезии. Основной язык Вайтапе — французский, хотя 20 процентов населения говорит на таитянском.

История Вайтапе 
Изначально территория была заселена ранними полинезийцами, приплывшими на каноэ около IV века. Ранние полинезийцы строили травяные хижины и охотились на рыбу с копьями и палками. После Франко-таитянской войны Таити и остальные острова архипелага отошли к Франции. Во время Калифорнийской золотой лихорадки многие жители оставили Вайтапе в поисках золота. К 1900-м годам население области значительно возросло, а во время Второй мировой войны она служила военной базой снабжения, здесь находились склады горючего и взлётно-посадочная полоса.

Погода 
Вайтапе расположен в тропическом климате.

География 
Вайтапе находится в западной части главного острова Бора-Бора. Из него открывается вид на западную часть лагуны Бора-Бора. город расположен примерно в 3200 км к востоку от Сиднея. Он также имеет вид на самую высокую гору Бора-Бора, Монт-Отеману. Окружен островками, обозначающими конец лагуны Бора-Бора. Город расположен на высоте около 20 футов (6,1 м) над уровнем моря. Гора Пахиа — ещё одна крупная гора рядом с Вайтапе.

Транспорт 
Аэропорт Бора-Бора — аэропорт за пределами Вайтапе на Моту-Муте в северной части Бора-Бора. Маленькие лодки уходят с материка и пересекают лагуну Бора-Бора. Несколько паромов ходят с Бора-Бора к Таити и Муреа. Некоторые из этих паромов — паромы Аремити и Муреа. Утуроа имеет несколько паромов, следующих в Вайтапе.

Авиасообщение

Аэропорт Бора-Бора обслуживает Бора-Бора и Вайтапе; лодки, которые плывут через лагуну, чтобы добраться до островка, окрашены в коричневый цвет. Аэропорт имеет множество направлений на другие острова Французской Полинезии. Air Tahiti — единственная авиакомпания в аэропорту. Если жители хотят совершить международный перелёт, им придется лететь Air Tahiti в международный аэропорт Фааа, который расположен в Фааа, Таити, и является единственным аэропортом во Французской Полинезии, который обслуживает международные рейсы.

Водное сообщение

Паромы с Аремити и Муреа приходят на пристань Вайтапе два раза в день. Паром Aremiti отправляется как на Таити, так и на Муреа. Паром Aremiti имеет белый цвет с красными и белыми полосами. Паром Муреа — белый сверху, а синий — внизу. Паром Муреа отправляется к причалу Вайаре в Муреа. Иногда круизные суда из Папеэты покидают причал и приезжают в Вайтапе, чтобы остановиться и забрать больше островитян. Некоторые паромы отправляются в Утуроа на острове Райатеа. Другие небольшие лодки отправляются в другие островки Бора-Боры, чтобы совершить экскурсии и прогуляться.

Автосообщение

Главная дорога Бора-Боры проходит через Вайтапе и является самой оживленной улицей. Есть и другие крупные улицы. Есть небольшая улица, которая соединяет главную дорогу с магазином Bora Bora Pearl. Ближайшая автострада к Вайтапе — автострада на западном побережье Таити.

Экономика 
В городе есть несколько супермаркетов. В супермаркете есть такие продукты, как рыба, фрукты, хлеб, хлопья и французская выпечка. Из фруктов продаются плоды хлебного дерева, ананасы и бананы. Многие фрукты импортируются из Фааа.

Примечания 

Острова Общества
Города Французской Полинезии